AN/M2 kan syfta på:
7,62 mm AN/M2 – en flygburen variant av den amerikanska Browning M1919 kulsprutan
12,7 mm AN/M2 – en flygburen variant av den amerikanska M2 Browning kulsprutan
20 mm AN/M2 – en amerikansk variant av den flygburna automatkanonen Hispano-Suiza HS.404

Förgreningssidor
Vapen